Конституция Республики Марий Эл (, ) — основной закон Республики Марий Эл в составе Российской Федерации.

Принята Конституционным Собранием Республики Марий Эл 24 июня 1995 года. С изменениями от 22 октября 1997 года, 22 февраля, 5 июня, 21 декабря 2000 года, 11, 28 мая 2001 года, 16 июня 2003 года, 18 июня, 29 сентября 2004 года, 29 июня 2005 года, 4 октября 2006 года, 5 августа 2008 года, 10 июня 2010 года, 8 июня 2011 года, 27 августа 2012 года, 31 июля 2014 года, 28 мая 2021 года.

Структура 
 Преамбула

Народ Республики Марий Эл через своих представителей в Конституционном Собрании, реализуя своё неотъемлемое право на самоопределение
подтверждая историческое единство с народами России, утверждая права и свободы человека, гражданский мир и согласие, заявляя о стремлении обеспечить благополучие и процветание республики, установить правовое государство, которое обеспечило бы верховенство закона как выражение воли народа, развивать культуру и экономику в целях обеспечения достойного уровня жизни для всех, принимает настоящую Конституцию

 9 глав
 Глава 1. Основы конституционного строя (статьи 1—16)
 Глава 2. Права и свободы человека и гражданина (статьи 17—63)
 Глава 3. Государственное Собрание Республики Марий Эл (статьи 64—75)
 Глава 4. Глава Республики Марий Эл. Исполнительная власть (статьи 76-85)
 Глава 5. Судебная власть (статьи 86—95)
 Глава 6. Прокуратура (статья 96)
 Глава 7. Административно-территориальное деление. Местное самоуправление (статьи 97—106)
 Глава 8. Конституционные поправки и пересмотр конституции (статьи 107—108)
 Глава 9. Заключительные и переходные положения (статьи 109—112)
 105 статей (Первоначально Конституция состояла из 116 статей, 11 были исключены).

Историческая справка 
Конституция Республики Марий Эл принята Конституционным Собранием Республики Марий Эл 24 июня 1995 года. Всего внесено 67 поправок. Последние, принятые в мае 2021 года, касались приведения в соответствии с поправками к Конституции Российской Федерации в 2020 году, ликвидации Конституционного суда Республики Марий Эл и закрепления должности Уполномоченного по правам человека в Республике Марий Эл.

Примечания

Ссылки 
 Конституция Республики Марий Эл

Марий Эл
Политика в Марий Эл